Штат Мексики Наярит разделён на 20 муниципалитетов.

Источники

См. также 
 Города Наярита
 Наярит

 
Списки:Мексика